

Geografia 

 
 Tizi Ouzou – comune dell'Algeria.
 Distretto di Tizi Ouzou – distretto dell'Algeria
 Provincia di Tizi Ouzou – provincia dell'Algeria

Persone 
 Kaci Tizi Ouzou, comico algerino